Альоша (художник) (укр. Альоша, нім. Aljoscha, справжнє ім'я — Олексій Потупін (нар.15 липня 1974, Глухів, Сумська область, УРСР, СРСР) — сучасний український і російський художник і скульптор.

Життєпис 
Альоша (Олексій Потупін) народився 15 липня 1974 р. Освіту отримав в Дюсельдорфська Академія Мистецтв (2001—2002) клас Конрад Клапек (Konrad Klapheck)) і в Міжнародна Літня Академія мистецтв в Зальцбург (2006) клас Ширін Нєшат.

З 2003 р. живе й працює в Дюсельдорф.

Творчість 
Відомий найбльше своїми концептуальними інсталяціями, які базуються на ідеях біоізма, біофутуризм та біоетичний аболіціонізм. За його словами, у майбутньому художники будуть як білолги працювати з живими істотами і створювати нові форми життя і розробляти нову етику.

Проект «Біоетика»

2016 р. — проект «Iconoclasm and Bioism» («Иконоборчество и биоизм»).

Виставки 
Всього взяв участь більш ніж 120 из них 50 персональних (в основному у Німеччині, Австрії, Італії, Греції, Росії).

 2008 р. — «Objects — Drawings — Paintings» (Об'єкти — Малюнки — Живопис), Beck & Eggeling Gallery, Дюсельдорф Німеччина.

 2009 р. «Biofuturism» (Биофутуризм), Krefelder Kunstverein, Крефельд, Німеччина.
 2009 р. «Bioism» (Биоизм), Museo di Palazzo Poggi, Болонья, Італія.
 2010 р. «Bioism aims to spread new and endless forms of life throughout the universe» (Біоізм прагне розповсюдити нові й бескінечні форми життя в та поза всесвітом), ARTUNITED, Відень, Австрія.

Нагороди і номінації 

 У 2008 р. — перша премія в номінації скульптура «XXXV Premio Bancaja» (Валенсія, Іспанія), у 2009 р. — премію Schlosspark (Кельн, Німеччина).
 У 2010 р. — грант Karin Abt-Straubinger Stiftung (Штутгарт, Німеччина) на реалізацію інсталяційного проекта «Биоизм выкорчевывает тополь».
 Був номінований на стипендії: 2010 р. Hybridartprojects в Ель Зонте, Ель Сальвадор; 2011 р. Kunstgarten Грац, Австрія; 2012 р. The University's Museum of Contemporary Art (Мехико) у Венеція, Італія; 2012 р. Hybridartprojects в Мандрем, Індія.
 У рейтингу InArt-2018 «Топ 100 признанных авторов» — № 79, у цьому ж «Народном рейтинге» — № 7. У 2017 р., під час участі у московському ярмарку сучасного мистецтва Cosmoscow, був названий журналом Forbes як один з тих, чиї твори були куплені у перші ж години після відкриття ярмарки. Видання PeopleTalk у 2018 р. називає його в числі «топ-5 современных российских художников, за которыми нужно следить».

Примітки